Камча́тская краева́я нау́чная библиоте́ка им. С. П. Крашенинни́кова — библиотека в городе Петропавловске-Камчатском (Россия). Крупнейшая и старейшая библиотека Камчатского края. Основана в 1828 году. Книжные фонды насчитывают более 650 тыс. единиц хранения (2008).

История 

История библиотеки началась 30 апреля 1827 года, когда помощник начальника Камчатки Аркадий Васильевич Голенищев подал на рассмотрение Сибирского комитета записку, в которой предлагалось создание казённой библиотеки. 22 декабря 1827 года от комитета было получено согласие на основание библиотеки. а император Николай I утвердил предложение, поставив на прошении резолюцию «согласен».

В списке литературы значились книги по естественно-научным направлениям (физика, технология, медицина), гуманитарным дисциплинам (педагогика, философия, история), искусству, точным наукам (математика). Особое внимание уделялось географии и истории Камчатки и Дальнего Востока: «Описание земли Камчатки» С. П. Крашенинникова, «Путешествие по Камчатке и Южной стороне Сибири» Ж. Б. Б. Лессепса, дневники русских путешественников и др.

В конце XIX века библиотека приобрела статус «Петропавловская библиотека окружного управления». В годы Октябрьской революции библиотека стала Центральной Петропавловской. В 1920 году фонды насчитывали около 1 тыс. В 1920—30-х годах фонды значительно увеличились. В 1937 году в них находилось 20 560 книг.

9 марта 1937 года Петропавловская городская библиотека преобразована в областную. Дальнейшее развитие библиотека получила с работой профессиональных библиотекарей, среди них: А. Т. Холодова, В. Н. Егорова (Шеходанова) — выпускники Ленинградского библиотечного института, Р. Р. Клявлин и Е. Ф. Заводнова — выпускники Московского библиотечного института.

Наряду с развитием как самостоятельного культурного учреждения библиотека функционировала и как методический центр библиотек области, число которых возросло с 30 (1950 год) до 97 (1960 год). Штат самой библиотеки возрос с 20 (1966 году) до 44 (1976 год), за 5 лет фонды увечились более чем в 2 раза (с 205 913 в 1970 до 427 825 в 1975 году). В 1980 году начало обслуживать читателей новое здание, рассчитанное на полмиллиона единиц хранения, в связи с увеличением фондов были образованы новые отделы.

21 ноября 1986 года областной библиотеке было присвоено имя Степана Петровича Крашенинникова.

На сегодняшний день библиотека является крупнейшим информационным и культурным центром края, число читателей насчитывает около 30 тыс. В фондах хранятся книги, различные виды периодических изданий, ноты, аудио-, видео-, грамзаписи, электронные носители информации. Ежегодно поступает около 1 тыс. периодических изданий.

Библиотека является членом Российской библиотечной ассоциации, Библиотечной ассоциации Камчатки.

Фонды библиотеки 

 Сектор редкой книги (13,4 тыс. экземпляров).
 Отдела иностранной литературы (10 тыс. экземпляров) — литература на английском, немецком, испанском, французском, японском, корейском и китайских языках.
 Американский центр.

Объём электронных баз данных насчитывает 306,1 тыс. записей.

Ссылки 

 Сайт библиотеки

Источники 
 Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова. История библиотеки

Организации, основанные в 1828 году
Библиотеки, основанные в 1820-е годы
Появились в 1828 году в России
Научные библиотеки России
Библиотеки Камчатского края
Культурные организации Петропавловска-Камчатского
Образование в Петропавловске-Камчатском